Montmartre kan henvise til:

 Montmartre – bakke og område i Paris
 Montmartre (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2011 af Frederik With-Seidelin Skov
 Montmartre (spillested) – Jazzhus Montmartre